«No Mercy» — седьмой студийный альбом американского рэпера T.I., издан 7 декабря 2010 года на лейбле Grand Hustle Records под дистрибуцией Atlantic Records. Альбом дебютировал на 4-м месте Billboard 200, в первую неделю было продано 159 тыс. копий. Получил хорошую оценку от критиков.

Список композиций

Примечания 
Композиция «That’s All She Wrote» (featuring Eminem) была выпущена на iTunes, но синглом не являлась до 11 января 2011 года. Также композиция «Castle Walls» (featuring Christina Aguilera) стала «свободным» синглом. Также было выпущено несколько промосинглов, таких как «I’m Back», «Pledge Allegiance to the Swag» (featuring Rick Ross), «Got Your Back» (featuring Keri Hilson) и «Yeah Ya Know (Takers)» (является саундтреком к фильму «Мальчики-налётчики»). Также на композицию «Lay Me Down» (featuring Rico Love) снят клип.

Ссылки 

Альбомы, спродюсированные Danja
Альбомы Grand Hustle Records
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke
Альбомы, спродюсированные No I.D.